Puchar Davisa 2004 – tenisowe drużynowe rozgrywki mężczyzn w 2004 roku. Mistrzami zostali Hiszpanie.

Grupa światowa

Drabinka 

 R - drużyna rozstawiona
 N - drużyna nierozstawiona
 ^ - gospodarz

Finał

Półfinały

Play-offy 
Data: 24 września - 26 września 2004

Strefa Euro-Afryka

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-ofów

Występ Polski 
Polska reprezentacja grała w II Grupie Strefy Euro-Afryka

1 runda

2 runda

Finał 

Włosi awansowali do I Grupy Strefy Euro-Afryka

Strefa Ameryki

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-offów

Strefa Azja-Oceania

1 runda

2 runda 

Zwycięzcy awansowali do play-offów

Zobacz też 
 Oficjalna strona rozgrywek

2004 w tenisie ziemnym
2004